Калиновское сельское поселение — муниципальное образование в составе Чернушинского района Пермского края.

Административный центр — село Калиновка.

В декабре 2004 года в результате реформы местного самоуправления Законом Пермского края наделено статусом сельского поселения.

Географические положение 
Поселение расположено на севере Чернушинского района.

История 
С 1924 года по 2006 года на территории поселения был Калиновский сельский совет. С 2006 года в результате реформы местного самоуправления образовано Калиновское сельское поселение.

Население 
По данным переписи 2010 года численность населения составила 742 человека, в том числе 361 мужчина и 381 женщина.

Населённые пункты

Экономика 
ООО «Калиновское» (с. Калиновка)

Объекты социальной сферы 
 общеобразовательные учреждения:
 МОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа»
 дошкольные образовательные учреждения:
 МДОУ «Калиновский детский сад»
 учреждения здравоохранения:
 Калиновский ФАП
 Коробейниковский ФАП

Примечания

Литература 
 

Муниципальные образования Чернушинского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году